Herbert Beerbohm Tree, acteur et responsable de théâtre britannique (1853 - 1917).
 Max Beerbohm, demi-frère de Herbert, critique littéraire, écrivain, dandy et caricaturiste britannique (1872 - 1956).